Expresión hace referencia, en su sentido originario, al movimiento del interior hacia el exterior, es decir, una presión hacia afuera, aunque su acepción más común es la de la demostración de una idea o de los sentimientos; en este sentido, podemos diferenciar diferentes tipos de expresión:

 La expresión es la finalidad del teatro;
 la expresión facial es la manifestación de los sentimientos a través del rostro;
 la expresión corporal es el comportamiento exterior espontáneo o intencional, que traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal;
 la expresión sonora es la transmisión de un mensaje a través de señales acústicas inteligibles;
 y la expresión oral es la comunicación humana mediante el habla. 

Además, este término adquiere sentidos muy precisos en distintas disciplinas:

 En biología, la expresión génica es la transformación de la información del DNA en proteínas o RNA;
 en lingüística una expresión antonomástica es la utilización del atributo como nombre propio, y la expresión regular es la descripción de un conjunto de cadenas sin enumerar sus elementos;
 en matemática una expresión matemática es una palabra o cadena de caracteres perteneciente al lenguaje matemático;
 y en informática la  expresión es parte de la programación.

También son importantes, relacionados con la expresión:

 La libertad de expresión, derecho humano que consagra la libertad de comunicar las propias ideas y opiniones;
 o el expresionismo, movimiento artístico que se entiende como una acentuación o deformación de la realidad para conseguir expresar adecuadamente los valores que se pretende poner en evidencia.